Ореховое — топоним:

Белоруссия 
 Ореховое — озеро в Городокском районе Витебской области.
 Ореховое — озеро в Кормянском районе Гомельской области.
 Ореховое — озеро в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Ореховое — озеро в Мядельском районе Минской области.
 Ореховое — озеро в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ореховое — озеро в Ивановском районе Ивановской области.

См. также 
 Орехово